Garot est un patronyme porté notamment par :
 Georges Garot (né en 1936), homme politique français ;
 Guillaume Garot (né en 1966), homme politique français ;
 Jean-Marc Garot (né en 1948), haut fonctionnaire et ingénieur français;
 Philippe Garot (né en 1948), footballeur belge.